Scarborough puede referirse a:

 Scarborough, Inglaterra

 Scarborough (condado de Cumberland, Maine), Estados Unidos
 Scarborough (Maine), Estados Unidos
 Scarborough, Ontario, Canadá
 Scarborough (Trinidad y Tobago)
 Municipio de Scarborough, Inglaterra